Суперкубок Украины по футболу 2017 — 14-й матч Суперкубка Украины, который состоялся 15 июля 2017 года, на стадионе «Черноморец» в Одессе. В матче встретились чемпион Украины сезона 2016/17 и обладатель Кубка донецкий «Шахтёр» и серебряный призёр Украины — киевское «Динамо».

Перед матчем «Шахтёр» являлся рекордсменом по количеству завоёванных Суперкубков Украины: на его счету 7 трофеев. «Динамо» имеет на один трофей меньше. Встреча клубов в Суперкубке стала уже 10-й: в очном противостоянии четыре раза побеждал «Шахтёр» и пять раза праздновало успех «Динамо». Обладателем предыдущего Суперкубка являлось «Динамо».

Первоначально обслуживать матч должен был арбитр Анатолий Жабченко, однако он отказался и вместо него был назначен Константин Труханов

Победу в матче одержал «Шахтёр», благодаря дублю Факундо Феррейры

Матч

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2016/2017
 Кубок Украины по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте УПЛ 

2017
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018
Спортивные соревнования в Одессе
События 15 июля
Июль 2017 года
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017